GNF 1 (1980/1981) był 25. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Chabab Mohammédia. Nowym mistrzem Maroka został zespół KAC Kénitra.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa 

Renaissance Berkane, Renaissance Kénitra i Hassania Agadir awansowały do GNF 1.

Król strzelców 
17 goli – Mohamed Boussati (KAC Kénitra)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
1980 w Afryce
1981 w Afryce